Entomophthoraceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Entomophthoraceae i ordningen Entomophthorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Entomophthorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Oksvampar
Entomophthoraceae